Южный Кенсингтон — южная часть Кенсингтона в Лондоне.
 Южный Кенсингтон (станция метро) — станция лондонского метрополитена.
 Южный Кенсингтон (фильм) — романтическая комедия 2001 года, режиссёр Карло Ванцина.